Martignacco – comune italiano in provincia di Udine
Martignacco – isola croata nel comune di Morter-Incoronate
Martignacco – isola croata nel comune di Sale